Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православный храм Липецкой епархии, расположенный в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области.

Адрес: Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, ул. Новая, 11.

История 
Первая деревянная церковь в селе была построена в 1872 году на средства прихожан. Имела один престол — во имя Покрова Божией Матери. В приходе, открытом в этом же году, были две деревни: Кулешовка — в 5 верстах от церкви и Федоровка — в 7 верстах. При церкви была образована церковно-приходская школа.

В советское время храм был разобран и закрыт. После распада СССР в память о поруганном деревянном храме местные жители решили построить новый каменный храм во имя Покрова Божией Матери. Он строился на пожертвования селян. В 2008 году архиерейским чином было совершено освящение закладного камня в основание нового храма. В настоящее время он действует. Была построена отдельная звонница.

Покровский храм возведен в стиле русского классицизма из силикатного кирпича, выкрашен в голубые и белые тона. В 2013 году были освящены колокола храма. В настоящее время настоятель храма — протоиерей Валерий (Папин). Богослужения совершаются по выходным и праздничным дням.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Валерий Папин

Литература 
 А. Е. Андриевский. «Историко-статистическое описание Тамбовской епархии». Тамбов, типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1911 г. Липецкий уезд.

Примечания

Ссылки 
 Покровская церковь в селе Косыревка Липецкого района
 Покровский храм села Косыревка Липецкого района
 Покровская церковь / Липецкий район, село Косыревка
 На строящемся Покровском храме в селе Косырёвка установили новые колокола

К
К